Ji'an kan syfta på:
Ji'an – stad på prefekturnivå, Jianxi-provinsen
Ji'an, Ji'an – härad i föregående
Ji'an, Tonghua – stad på häradsnivå, Jilin-provinsen

WP:Projekt Kina